В Україні:
 Водно-інформаційний центр — комунальне підприємство, м. Київ. Має неформальну назву «Музей води»;
 Музей води (Кочеток) — музей управління водопровідного господарства «Донець», смт. Кочеток, Чугуївський район Харківської області.

 В інших країнах:
 Музей води (Блуменау) — штат Санта-Катарина, Бразилія;
 Музей води (Лісабон) — Лісабон, Португалія;
 Музей водопроводу (Салоніки) — Салоніки, Греція;
 Музей води (Москва) — Росія, Москва;
 Музейний комплекс «Всесвіт Води» — Росія, Санкт-Петербург.